Валерий Кириллов:
 Кириллов, Валерий Алексеевич (род. 1957) — советский и туркменский футболист, тренер.
 Кирилов (Кириллов), Валерий Юрьевич (род. 1962) — советский и российский барабанщик.
 Кириллов, Валерий Юрьевич (род. 1965) — российский театральный актёр, режиссёр и педагог.